Kutzsch ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Kutzsch (* 1956), deutscher Kraftsportler
 Gerhard Kutzsch (1914–2000), deutscher Archivar, Direktor des Landesarchivs Berlin

Siehe auch:
 Kutsch